

Браниця-Кольонія — село в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Браниця-Кольонія — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства